USS Agile je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Agile (AMc-111) 
 USS Agile (MSO-421)

Agile